

Une boule de neige est, initialement, une boule que l'on façonne en agglomérant de la neige dans les mains. Le but est généralement d'en faire un projectile, dans le cadre d'un jeu appelé « bataille de boules de neige ».

Par analogie :

Littérature 

 La boule de neige est une contrainte littéraire inventée par l'Oulipo ;
 La Boule de neige est un roman d'Alexandre Dumas ;
 Boule de neige est le nom d'un cochon représentant Trotsky dans le roman La Ferme des animaux de George Orwell ;
 Boule de neige est un album de bande dessinée.

Cinéma 

 Boule de neige est un film américain réalisé par Ron Lagomarsino et sorti en 2009.

Musique 

 Boule de neige est un opéra-bouffe de Jacques Offenbach (1871).

Botanique 

 Boule de neige est une variété à fleurs doubles de la Viorne obier (Viburnum opulus).
 Boule-de-neige est un autre nom pour l'Agaric des jachères (Agaricus arvensis), ou plus précisément pour l'Agaric boule-de-neige (Agaricus osecanus).
 Boule de neige est une variété cultivée de navet et de chou-fleur.
 'Boule de Neige' est une variété de rosier obtenue en 1867 par Lacharme.

Autres 
 Boule de Neige est le nom de quatre des cinq Chats des Simpson  dans la série télévisée animée Les Simpson.
 Une boule à neige, un objet de décoration.
 L'effet boule de neige décrit, dans le domaine de la régulation, un cercle vicieux évolutif, par analogie avec le roulement d'une boule de neige le long d'une pente.
 L'escroquerie à la « boule de neige » est une variante du jeu des « cercles de dons », « jeu de l'avion », « randonnée » de type vente pyramidale.
 La Terre boule de neige est une théorie de paléoclimatologie qui soutient que la Terre était totalement recouverte de glace pendant certaines glaciations..
 Échantillonnage boule de neige, méthode d'.

nn:Snøball
pl:Śnieżka (kulka)
simple:Snowball